Planjsko (Czarnogóra) – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Planjsko (Słowenia) – wieś w Słowenii, w gminie Majšperk